The Realest Guerilla of da Maab — четвертий студійний альбом американського репера Dougie D, виданий 28 грудня 2009 р. лейблом SoSouth під назвою Realest Guerilla of da Maab (на обкладинці зазначено Da Realest Guerilla of da Maab). Реліз містив пісні з міні-альбому Realist Guerilla of da Maab — EP (2005). Послідовність перших 6 композицій на обох релізах ідентична.

1 грудня 2010 на тому ж лейблі вийшло остаточне дводискове видання під назвою The Realest Guerilla of da Maab.

Список пісень

Realest Guerilla of da Maab 
 «Coogie» — 3:31
 «Boss Mac Swag» (з участю Trae та Lil’ Boss) — 4:50
 «Show Me Sumtn» — 2:42
 «Clean» — 3:26
 «Real Deal» — 2:06
 «Feel Right» — 3:46
 «Beastin N» (з участю Kinfolk та Bullet) — 4:10
 «Fondren & Main» (з участю Trae та Z-Ro) — 3:39
 «What the Lord Has Done» (з участю Trae) — 4:33
 «Rise» (з участю Trae та Z-Ro) — 4:12
 «Get to Walk N» (з участю Q Stone, Marlon J, Ryno та Sean) — 3:57
 «So Fly» — 3:49
 «N tha Kitchen» (з участю Showtyme та Codine) — 3:54

The Realest Guerilla of da Maab 
Диск 1
 «Intro» — 0:12
 «Real Deal» — 2:03
 «Just a Man» — 4:49
 «Dem Niggas» (з участю Trae) — 4:40
 «Boos Mack Swag» (з участю Trae та Boss) — 4:50
 «Going Down n da H» (з участю Slim G, T-Red та J-Dawg) — 3:57
 «All About Mine» (з участю T.J та Lil B з S.L.A.B.) — 4:07
 «Popped Up Twice» — 4:30
 «Muzik & Me» — 4:49
 «Big Pup Drop» — 0:42
 «Live» (з участю Big Pup та D-Black) — 4:13
 «Coogie» — 3:31
 «Iz a Playa» (з участю Trae та Z-Ro) — 5:08
 «Thoughts of Will Reed» — 0:16
 «Show Me Sumtn» — 2:42
 «Black Poet Skit» — 0:25

Диск 2
 «Dis a Bomb» (з участю D-Black) — 3:09
 «Bounce & Turn» (з участю Mr. 3-2) — 3:53
 «Work» — 3:01
 «Beast Mode» (з участю Bullet та Kinfolk) — 3:52
 «Ghetto Life» — 3:38
 «Clean» — 3:29
 «Life of a G» (з участю Big Pup, A3 та Omar) — 3:56
 «Liars» (з участю Big Pup) — 4:27
 «Black Poet Skit» — 0:34
 «Spray Sumtn» (з участю Big Pup та Killa Cal Wayne) — 5:13
 «Pimp Shit» — 4:56
 «Sex» (з участю Raw-D) — 5:12
 «Feel Right» — 3:46
 «Nigga Moment» — 0:49
 «U Kno What It Is» (з участю Big Pup та D-Black) — 3:54
 «Black Poet Skit» — 0:39
 «Outro» — 5:06

Посилання 

Альбоми Dougie D
Англомовні музичні альбоми